Павлу () — греческая фамилия. Известные носители:

 Павлу, Богдан (1883—1983) — чехословацкий журналист, политик и дипломат.
 Павлу, Кириакос (род. 1986) — кипрский футболист.
 Павлу, Тимофеос (род. 1994) — кипрский футболист.